Список католических церквей Казахстана на 2021 год. В списке 75 церквей, их них 5 церквей греко-католических. Во всех регионах Казахстана кроме Кызылординской и Туркестанской областей есть католические церкви.

РОРКП — РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ ПРИХОД.

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

Западно-Казахстанская область

Жамбылская область

Карагандинская область

Костанайская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Восточно-Казахстанская область

город Астана

город Алма-Ата

город Шымкент

См. также 
 Список православных храмов Казахстана

Примечания

Ссылки 
 https://catholic-kazakhstan.org/prihody/
 https://stat.gov.kz/api/sbr/download?bucket=SBR_UREQUEST&guid=63174683f110ab00010f7ce7
 https://stat.gov.kz/api/sbr/download?bucket=SBR_UREQUEST&guid=63220039f110ab00011a14ef

Списки зданий и сооружений Казахстана